USS Maryland ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos, en honor al estado de Maryland.

, fue una balandra que sirvió tres años en la armada durante la Cuasi-Guerra. Fue vendida el 2 de octubre de 1801 por 20 200$.

, fue un crucero acorazado de clase Pensilvania, dado de alta en 1905 que participó en combate durante la Primera Guerra Mundial, y que posteriormente, fue renombrado Frederick, fue dado de baja el 11 de febrero de 1930, y posteriormente, fue vendido para desguace.

, fue un acorazado de la clase Colorado, dado de alta en 1921 conocido como "Fighting Mary," que participó en combate durante la Segunda Guerra Mundial, fue dado de baja el 3 de abril de 1947, y posteriormente, fue vendido para desguace.

, es un submarino nuclear de la clase Ohio, con capacidad para lanzar misiles balísticos, dado de alta en 1992, y que actualmente, está en servicio.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos